ENG puede referirse a:
 Captación electrónica de noticias (en inglés Electronic News Gathering) o periodismo electrónico;
 Enagás, empresa española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es ENG.